Domenica steht für:

 Variante des weiblichen Vornamens Dominika
 Domenica (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1993
 Julia Domenica (* 1981), deutsche Filmschauspielerin
 Domenica Niehoff (1945–2009), deutsche ehemalige Prostituierte

Siehe auch:
 Dominica (Begriffsklärung)
 L’Osservatore della Domenica, vatikanische Wochenzeitschrift
 Santa Domenica